Pomnik Solidarności w Łodzi
 Pomnik Solidarności w Nowej Hucie